Tigatron est un personnage de la série Animutants. Présent durant la majorité de la saison 1 et une petite partie de la saison 2.
 Nom: Tigatron
 Affiliation: Maximals
 Protoform: maximal
 Catégorie: Animutant
 Mode animal: Tigre de Sibérie
 Armes: canon cryogénique et blasters sur les mains

Histoire 
Tigatron était l'un des nombreux protoforms portés à bord du vaisseau maximal l'"Alaxon". Lorsque celui-ci s'écrasa, il fut largué comme les autres dans une capsule de survie afin de survivre au crash. La capsule finit cependant par s'écraser sur la planète à son tour, dans une région glaciale. Les maximals et les prédators luttèrent aussitôt pour récupérer la capsule et s'en emparer. Après quelques péripéties, les prédators prirent une avance forte sur les maximals, mais Optimus Primal et Dinobot parvinrent à activer le système de survie de la capsule grâce à un radar, et le scanner toucha un tigre blanc qui se trouvait à proximité. Tigatron fut donc sauvé des prédators, mais ses programmes étaient si endommagés qu'il se sentait plus tigre que maximal, et il choisit de rester dans les montagnes ou il avait atterri avec ses nouveaux amis, c'est-à-dire les vrais tigres blancs. Il promit cependant aux autres maximals de revenir à tout moment si son aide était nécessaire.

Ainsi, il joue le rôle d'allié pour les maximals, venant lorsque son aide est nécessaire, et prenant l'initiative d'avertir ses camarades s'il remarque quelque chose. Il a tendance à travailler seul, et développe ce qui semble être le début d'une relation amoureuse avec la maximal Serdacier. Dans "La loi de la Jungle", il tue accidentellement l'un de ses amis tigres lors d'un combat contre Inferno. Ne se pardonnant pas cet acte, il décide de ne plus combattre et de se séparer des autres maximals. Il reviendra cependant sur cette décision, convaincu par Dinobot et Optimus primal. Il aidera les Maximals dans la saison 1 et 2. Il noua une relation particulière avec Serdacier, qu'il accompagna de façon récurrente, et disparut mystérieusement avec elle en étant kidnappé par les Vok dans "Les Visiteurs 1".

Son spark et son corps fusionnent avec Tigatron pour former Tigerhawk. Après avoir été libérés de l'emprise des Voks (qui meurent avec Tarentulas) , Serdacier et Tigatron maintenant Tigerhawk rejoignent les Maximals mais Tigerhawk est tué dans "Némésis 2" tuant les 2 Maximals.

Personnage de Transformers